Duitse hockeyploeg (mannen)
 Duitse hockeyploeg (vrouwen)